Aert Jansse van Nes (1626–1693), een 17e-eeuwse Nederlandse viceadmiraal
Vice-Admiraal Van Nes (1804), een Nederlandse kanonneerschoener uit 1804

Zie ook 
Hr.Ms. Van Nes – overzicht van schepen genoemd naar Van Nes